Юденич Віктор Іванович (31 січня 1880 — 1948) — доктор географічних наук, професор Київського університету.
 Юденич Микола Миколайович (1862—1933) — російський генерал білого руху .
 Юденич Інга Вадимівна ( 1936 —  2015) — радянський російський мистецтвознавець.